Mill Loch ist der Name folgender Seen in Schottland:

 Mill Loch (Dumfries and Galloway), bei Lochmaben
 Mill Loch (Eday), auf der Insel Eday, Orkney
 Mill Loch (Stronsay), auf der Insel Stronsay, Orkney